Antietam Creek, afluent del riu Potomac localitzat al centre-sud de Pennsilvània.
 Antietam National Battlefield, àrea protegida com a parc nacional al llarg de l'Antietam Creek.
 Batalla d'Antietam, batalla de la Guerra Civil estatunidenca prop de Sharpsburg, Maryland el 17 de setembre de 1862.